Уж кто бы говорил — многозначный термин.

Значения 
 «Уж кто бы говорил!» () — фильм 1989 года, режиссёр Эми Хекерлинг.
 «Уж кто бы говорил 2» () — фильм 1990 года, режиссёр Эми Хекерлинг.
 «Уж кто бы говорил 3» () — фильм 1993 года, режиссёр Том Ропелевски.

См. также 
 «Look Who’s Talking!» — альбом и одноимённый сингл Доктора Албана, выпущенные в 1994 году.